The Needles bezeichnet:

 The Needles (Schweiz), Rockband aus Genf (1984–94)
 The Needles (England), Kreidefelsen bei der Isle of Wight
 The Needles (McDonald-Inseln), Inselgruppe der McDonald-Inseln im südlichen Indischen Ozean
 The Needles (Schottland), Punkrockband
 den südöstlichen Teil des Canyonlands-Nationalparks
 englischsprachiger Name für die Gebirgsgruppe Les Dents auf der Alexander-I.-Insel, Antarktis